Орбито́н — квазичастица, являющаяся элементарным квантом орбитальной волны в твёрдом теле.

Орбитальная волна — это волна деформации электронных облаков в орбитально ориентированных средах. Орбитальная ориентированность означает, что соседние атомы должны иметь строго одинаковую форму электронных оболочек, орбиталей; деформация же орбитальной ориентированности подразумевает, что электронная конфигурация соседних атомов слегка различается. Для существования орбитальных волн необходимо, чтобы электронные уровни в многоэлектронном атоме или ионе были вырождены.

Примечания

Литература 
 E.Saltoh et al, Nature, 410, 180 (2001)

См. также 
 Экспериментальное наблюдение орбитальных волн .

Коллективные явления в конденсированных средах
Физика твёрдого тела
Кванты
Электрон